Okara peut désigner :

 Okara (cuisine), la pulpe restant après la production de lait de soja et de tofu en japonais
 Okara (Pakistan), une ville du Pakistan  
  une subdivision du district pakistanais du même nom
 District d'Okara
 Gabriel Okara est un écrivain nigérian (1921-2019)